Пер Мертеза́кер (; родился 29 сентября 1984, Ганновер, ФРГ) — немецкий футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион мира 2014 года. В данный момент занимает должность руководителя академии «Арсенала».

Карьера

Клубная 
Пер Мертезакер начал свою футбольную карьеру в клубе «Паттенсен», из которого в 1995 году в возрасте 11 лет перешёл в «Ганновер 96». Свой первый матч в Бундеслиге сыграл в ноябре 2003 года в возрасте 19 лет и одного месяца против «Кёльна», первый тайм провёл довольно посредственно и был заменен в перерыве. Правда, в то время он играл на позиции не защитника, а опорного полузащитника.

Подписав профессиональный договор, Мертезакер, однако, четыре месяца был вынужден ждать следующего вызова в Бундеслигу. При тренере Эдварде Линене развивался как игрок основного состава и центра обороны «Ганновера». Уже в сезоне 2004/05 стал одним из лучших игроков команды.

8 августа 2006 года подписал контракт с бременским «Вердером», рассчитанный до 2010 года, который был продлён до 2012 года.

Уже вскоре после прыжка из молодежки «Ганновера» в основную команду последовал ещё один карьерный шаг: приглашение в национальную сборную. Свою первую игру в составе Бундесманншафт Мертезакер провёл 9 октября 2004 года против сборной Ирана. Впервые сыграл на чемпионате мира 9 июня 2006 года в Мюнхене против команды Коста-Рики. На том чемпионате провёл все игры вплоть до полуфинала в основном составе, не получив ни одной жёлтой карточки, за что его прозвали «Господин Чистый».

30 августа 2011 года Мертезакер перешёл в лондонский «Арсенал» за 10 миллионов фунтов, подписав трёхлетний контракт.

Летом 2017 года официальный сайт «Арсенала» объявил, что через год Мертезакер завершит карьеру игрока и возглавит академию клуба.

Статистика

В сборной 
Первый матч за сборную Германии провёл 9 октября 2004 года против сборной Ирана. Чемпион мира 2014 года. Бронзовый медалист чемпионата мира 2006 и 2010 годов. Серебряный (2008) и бронзовый (2012) призёр чемпионата Европы.

15 августа 2014 года объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Достижения 
 «Вердер»
 Обладатель Кубка немецкой лиги: 2006
 Обладатель Кубка Германии: 2009
 Финалист Кубка УЕФА: 2009

 «Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии (3): 2013/14, 2014/15, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 2014, 2015, 2017

 Сборная Германии
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2005 года
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2006 года
 Серебряный призёр чемпионата Европы 2008 года
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года
 Чемпион мира 2014 года

Личная жизнь 
Супруга Пера — гандболистка Ульрике Мертезакер (в девичестве Штанге). Они встречались с 2008 года. У пары в пасхальное воскресенье 24 апреля 2011 года родился сын Пауль. В июне 2013 года Ульрике и Пер поженились, свадьба состоялась в замке Мариенбург в местечке Паттензен около Ганновера. 20 мая 2014 года у пары родился второй сын, из-за чего Пер накануне чемпионата мира прибыл в Бразилию с опозданием.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Чемпионы мира по футболу
Тренерский штаб ФК «Арсенал» Лондон